Le tournoi de Londres est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 13 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Virginia Wade.

Faits marquants 
Il s'agit de la finale de la Dewar Cup 1969. Les quatre manches précédant la finale ont été jouées respectivement à Perth, Stalybridge, Aberavon et Torquay. 

Avant ce tournoi, Virginia Wade compte trois victoires pour une à Julie Heldman dans la coupe 1969. En finale Virginia Wade remporte le titre pour la deuxième année consécutive.

Le classement définitif de la Dewar Cup 1969 pour les huit joueuses qualifiées s'établit comme suit : 1. Virginia Wade 23 points, 2. Julie Heldman 17 points, 3. Ann Haydon-Jones 14 points, 4. Joyce Barclay 9 points, 5. Annette Van Zyl 8 points, 6. Helen Gourlay et Corinne Molesworth 5 points et 8. Mary-Ann Eisel 4 points.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Londres

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Londres
Tennis en Angleterre en 1969
Novembre 1969